Ферплеј има више значења:
 Ферплеј (Мериленд)
 Ферплеј (Колорадо)